Григорий Киселевский:
 Киселевский, Григорий Демьянович — Георгиевский кавалер; ротмистр; № 3017; 9 августа 1815.
 Киселевский, Григорий Иванович (1776—1841) — последний киевский войт в 1826—1834 годах, купец первой гильдии, надворный советник, бургомистр.